Mar Chiquita ist der Name folgender:

Gewässer:
 Mar Chiquita, Salzwassersee in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Mar Chiquita (Junín), Salzwassersee in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Mar Chiquita (Lagune), Lagune in der Provinz Buenos Aires, Argentinien

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Partido Mar Chiquita, Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Mar Chiquita (Ort) (auch Balneario Parque Mar Chiquita), Ort im Partido Mar Chiquita
 Base Mar Chiquita, Militärbasis im Partido Mar Chiquita